Saint-Félicien kan syfta på följande:

 Saint-Félicien, Ardèche, en kommun i Frankrike
 Saint-Félicien, Québec, en kommun i Kanada